No Man's Heath est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

No Man's Heath, village du Cheshire
No Man's Heath, village du Warwickshire

Homonymie de toponyme